Thoss bzw. Thoß bezeichnet:
 Seherr-Thoß (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Thoß, vogtländisches Adelsgeschlecht, siehe Tosse (Adelsgeschlecht)

Thoss bzw. Thoß ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Thoß (1908–1991), deutscher Historiker und Autor
 Arthur Seherr-Thoß (1820–1898), preußischer und ungarischer Offizier und Politiker
 Bruno Thoß (* 1945), deutscher Offizier und Militärhistoriker
 Ernst von Seherr-Thoß (1786–1856), Offizier und Gutsbesitzer
 Friedrich von Seherr und Thoß (1789–1857), deutscher Offizier, Beamter und Rittergutbesitzer
 Günther von Seherr-Thoß (1859–1926), preußischer Verwaltungsjurist, Landrat und Regierungspräsident
 Hans Christoph von Seherr-Thoss (1918–2011), deutscher Journalist und Historiker
 Hendrik Thoß (* 1969), deutscher Historiker
 Johann Christoph von Seherr-Thoß (1670–1743), kaiserlicher Feldmarschall
 Manfred von Seherr-Thoß (1827–1911), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Norbert Thoss (1935–2021), deutscher Architekt und Bildhauer
 Otto A. Thoß (* 1989), deutscher Theaterregisseur
 Peter Thoss (1937–2020), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Regina Thoss (* 1946), deutsche Schlagersängerin
 Rudi Thoß (1907–20. Jahrhundert), deutscher Radrennfahrer
 Stanislaus von Seherr-Thoß (1827–1907), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Stephan Thoss (* 1965), deutscher Ballett-Choreograf
 Sven Thoß (* 1966), deutscher Fußballtrainer
 Ulrich Thoß (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tosse
 TOS